Le Blizzard de Toronto est le nom de deux franchises de soccer (football) de la ville de Toronto dans la province de l'Ontario au Canada:

 Blizzard de Toronto (1971-1984) de la North American Soccer League (1968-1984) ;
  de la Ligue nationale de soccer (1986), puis de la Ligue canadienne de soccer (1987-1992), et de l'American Professional Soccer League (1993).